Емеше Гуньяді  ( , 4 березня 1966) — угорська та автрійська ковзанярка, олімпійська чемпіонка.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
Досьє на sport.references.com 

Угорські ковзанярі
Австрійські ковзанярі
Австрійські олімпійські чемпіони
Ковзанярі на зимових Олімпійських іграх 1994
Ковзанярі на зимових Олімпійських іграх 1998
Ковзанярі на зимових Олімпійських іграх 2002
Угорці Австрії
Австрійські срібні олімпійські медалісти
Австрійські бронзові олімпійські медалісти